Wolodymyr Klytschko (russisch: ) steht für:

 Wolodymyr Klytschko (Offizier) (1947–2011), sowjetischer und ukrainischer Offizier und Diplomat 
 Wolodymyr Wolodymyrowytsch Klytschko (* 1976), ukrainischer Boxer, siehe Wladimir Klitschko